Иваненки — украинский казацко-старшинский, позднее дворянский род.

История 
Род основан Иваном Ионенко, по прозвищу Богатый, который был «Гетманом дубосарским» в Молдавии в конце XVII века. Его сын Григорий Иванович Иваненко переселился на Украину в 1706 году и был полковником Брацлавского полка. Его сын Григорий Григорьевич Иваненко , был переяславским полковником. В свою очередь Иваненки через Иоана Водэ Лютого восходят к молдавскому роду Мушатов.

К этому роду принадлежали: Моисей Михайлович Иваненко (1754 — ок. 1811) — киевский губернский предводитель дворянства (1797-99); Николай Фёдорович Иваненко (1837 — после 1910) — келецкий губернатор, тайный советник (1892); Николай Николаевич Иваненко (1842—1912) — философ, православный подвижник.

Род внесён в I и VI части родословной книги Киевской, Черниговской, Полтавской и Екатеринославской губерний, а а герб — в 8-ю часть «Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи».

Известен участник войны 1812 года подпоручик Л.-гв. Гусарского полка Иваненко Аркадий Григорьевич

Есть ещё несколько родов Иваненко более позднего происхождения. Так известно о шлиссельбургском исправнике Александре Сергеевиче Иваненко «из обедневших курских помещиков»

Описание герба 
Щит разделён горизонтально надвое, в верхней половине в золотом поле находится зуброва голова, пронзённая мечом. В нижней половине в зелёном поле на серебряном блюде положено сердце, пронзённое крестообразно саблею и стрелою.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короною со страусовыми перьями, посередине которых горизонтально означены серебряные стрела и сабля, остриями обращённые стрела в правую, а сабля в левую стороны. Намёт на щите золотой, подложенный зелёным. Герб рода Иваненко внесён в Часть 8 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 130.

Примечания

Литература 
 
 Лазаревский А. М. Очерки малороссийских фамилий. Материалы для истории общества в XVII—XVIII вв. 13. Иваненки.
 «Русский архив», 1875, кн. 11;
 Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник, т. 2. К., 1910.
 
 

Казацкая старшина
Дворянские роды Екатеринославской губернии
Шляхетские роды герба Помян
Шляхетские роды герба Аксак
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера